Adam Parol (ur. 1936) – polski inżynier mechanik i działacz partyjny, poseł na Sejm PRL VI kadencji
 Aleksy Parol (1927–1994) – polski kontradmirał, oficer polityczny piechoty oraz oficer mechanik okrętowy
 Antoni Parol (1902–1944) – polski działacz ruchu robotniczego, kierowca i monter samochodowy.